Alalia steht für
Alalia, historischer Ortsname von Aléria, Korsika
 Alalie, Sprachentwicklungsstörung